Altidonesi – abitanti di Altidona
Altidonesi – abitanti di Marina di Altidona